Гудсон — англомовне прізвище.

Відомі носії:

 Адріенн Гудсон (1966) — американський баскетболіст
 Барбара Гудсон (1949) — американська акторка
 Кларенс Гудсон (1982) — американський футболіст